Osoby o tym nazwisku:
 Adam Skałkowski – polski historyk
 Adam Skałkowski – polski oficer
 Marian Skałkowski – polski architekt
 Wiesław Skałkowski – polski działacz komunistyczny